Der CONCACAF-Nations-Cup 1981 war die achte Ausspielung der Kontinentalmeisterschaft im Fußball für Nord-, Mittelamerika und der Karibik und fand vom 1. bis 22. November in Honduras statt. Gespielt wurde ausschließlich im Estadio Tiburcio Carias Andino in der Hauptstadt Tegucigalpa. Die sechs Teilnehmer spielten wie in der Vergangenheit in einer einfachen Ligarunde Jeder gegen Jeden den Turniersieger aus.

Das Turnier galt zum drittenmal auch als Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft.

Gastgeber Honduras gewann erstmals den Titel und qualifizierte sich damit für die Fußball-Weltmeisterschaft 1982 in Spanien. Daneben qualifizierte sich auch der Zweitplatzierte El Salvador, da die CONCACAF zwei Startplätze von 16 für die Weltmeisterschaft erhielt. El Salvador war damit das erste zentralamerikanische Team, dass sich zum zweiten Mal für eine Weltmeisterschaft qualifizieren konnte.

Qualifikation 
Die 15 CONCACAF-Mannschaften wurden in drei geografische Zonen aufgeteilt:

Nordamerikanische Zone 
Die Nordamerikanische Zone mit drei Teams spielte eine Gruppe mit Heim- und Auswärtsspielen, der Gruppensieger und -zweite zogen in die Endrunde ein.

|}

|}

Zentralamerikanische Zone 
Die fünf Teams spielten eine Gruppe mit Heim- und Auswärtsspielen, der Gruppensieger und -zweite zogen in die Endrunde ein.

|}

|}

Karibische Zone 
Die Karibische Zone mit sieben Teams, welche in zwei Gruppen eingeteilt wurden. Die Teams innerhalb Gruppen A und B spielten mit Heim- und Auswärtsspielen gegeneinander, die beiden jeweiligen Gruppensieger zogen in die Endrunde ein.

Gruppe A 
Vorrunde

|}

Hauptrunde

|}

|}

Gruppe B 

|}

|}

Das Turnier 

|}

|}

Beste Torschützen 
Nachfolgend sind die besten Torschützen des Turniers gelistet. Bei gleicher Trefferanzahl sind die Spieler alphabetisch geordnet.

Weblinks 
 Spieldetails zum Turnier 1981 auf rsssf.com (engl.)

Nations Cup 1981
Fußball (Honduras)
Fußballveranstaltung 1981
Sportveranstaltung in Tegucigalpa